Le Grand Prix moto d'Aragon 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du 25 au  sur le circuit Motorland Aragon.

C'est la  du Grand Prix moto d'Aragon.

Classements

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

2015
Sport en Espagne en 2015
Sport en septembre 2015
Aragon